Kazi-Magomed är en flygplats i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Hacıqabul Rayonu, i den östra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku.

Terrängen runt Kazi-Magomed är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Kazi-Magomed. Runt Kazi-Magomed är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Şirvan,  km söder om Kazi-Magomed.

Omgivningarna runt Kazi-Magomed är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Hacıqabul Rayonu